Municipio de Bloomfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bloomfield (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Bloomfield (condado de LaGrange, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaGrange.
 Municipio de Bloomfield (condado de Clinton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Bloomfield (condado de Polk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Bloomfield (condado de Winneshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winneshiek.
 Municipio de Bloomfield (condado de Mitchell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Bloomfield (condado de Sheridan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sheridan.
 Municipio de Bloomfield (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Bloomfield (condado de Missaukee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Missaukee.
 Municipio de Bloomfield (condado de Oakland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.
 Municipio de Bloomfield (condado de Fillmore, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.
 Municipio de Bloomfield (condado de Essex, Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Essex.
 Municipio de Bloomfield (condado de Jackson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Bloomfield (condado de Logan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Bloomfield (condado de Trumbull, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.
 Municipio de Bloomfield (condado de Bedford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bedford.
 Municipio de Bloomfield (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.